VCP est le code IATA pour :
 l'aéroport international de Viracopos/Campinas, à Campinas, au Brésil.
 vcp est une application développée sous licence BSD par Daniel Bryan, qui améliore la fonction cp

 VCP est le sigle de :
 Vendeur colporteur de presse ;
 Veuve Cliquot Ponsardin, une maison de Champagne ;
Vitrified clay pipe, sigle en anglais pour un tuyau en grès.